Bogdány (szk. Bohdanovce nad Trnavou), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás
Dunabogdány, Pest megye,a Szentendrei járás
Garbócbogdány (szk. Bohdanovce), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Nyírbogdány, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kemecsei járás
Sárosbogdány (szk. Šarišské Bohdanovce), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Tiszabogdány (ukr. Богдан / Bohdan), Ukrajna, Kárpátalja, Rahói járás

Lásd még: Bogdányi család